Семён Лаврик:
 Лаврик, Семён Андреевич (1901—1987) — советский военачальник, генерал-лейтенант авиации.
 Лаврик, Семён Семёнович (1915—1990) — советский гематолог, ректор Киевского медицинского института.